Ferdinand Kastilský ( Fernando de Castilla, 29. listopadu 1189, Cuenca – 14. října 1211, Madrid) byl kastilský infant a následník trůnu.

Narodil se jako druhý syn Alfonse VIII. a Eleonory, dcery Jindřicha Plantageneta. Starší bratr zemřel jako dítě a až do Ferdinandova narození byla za dědičku království považována Berenguela. Dle svědectví kronikářů byl infant moudrý, spravedlivý a miloval zbraně a lov. Osudnou se mu stala výprava proti muslimům. Při návratu dostal horečku a bez potomstva k velkému žalu svých rodičů zemřel ve věku dvaadvaceti let. Jeho ostatky byly převezeny do Burgosu a uloženy k poslednímu odpočinku v klášteře Las Huelgas. Dědicem koruny se stal mladší bratr Jindřich.

Reference

Externí odkazy 
 
 Coif Ferdinanda Kastilského

Vývod z předků 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Účastníci reconquisty
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 29. listopadu
Narození v roce 1189
Úmrtí 14. října
Úmrtí v roce 1211
Muži